Aţ Ţafīlah (arabiska: الطفيلة) är en guvernementshuvudort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Tafilah, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. Aţ Ţafīlah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aţ Ţafīlah är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Aţ Ţafīlah. Runt Aţ Ţafīlah är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Aţ Ţafīlah är det största samhället i trakten. Trakten runt Aţ Ţafīlah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tafilah (guvernement)